Muttekopf heißen folgende geographische Objekte:

Muttekopf (Parzinn), 2774 m, in den Lechtaler Alpen nordwestlich von Imst, Tirol
Muttekopf (Peischelgruppe), 2431 m, in den Allgäuer Alpen nördlich von Holzgau, Tirol
Elmer Muttekopf, 2350 m, in den Lechtaler Alpen nordöstlich von Elmen, Tirol
Egger Muttekopf, 2311 m, in den Lechtaler Alpen nordöstlich von Bschlabs, Tirol
Muttekopf (Rauheckgruppe), 2284 m,  in den Allgäuer Alpen nördlich des Hornbachtals, Tirol
Muttekopf (Wetterspitzgruppe), 2046 m, in den Lechtaler Alpen östlich über Kaisers, Tirol
sowie:
 Ruhegebiet Muttekopf, ein Tiroler Schutzgebiet am Imster Muttekopf 

Siehe auch:
Auf der Mutte